Cet article relate le parcours de l'Équipe de Slovénie de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Slovénie aux Championnats du monde.

Première du Groupe B, la Slovénie est qualifiée pour les huitièmes de finale où elle s'impose face à la Macédoine mais s'incline ensuite face à la France en quart de finale. Elle dispute alors les matchs de classement (5 à 8) où elle s'incline face au Danemark puis face à l'Allemagne, terminant ainsi huitième de la compétition.

Présentation

Qualification 

La Slovénie doit passer par les . Victorieuse de son groupe devant l'Ukraine, la Suisse et le Luxembourg avec un bilan de cinq victoires et une défaite, la Slovénie se qualifie pour les  où elle opposée à la Hongrie en juin 2014. Battus lors du match aller 22 à 25 en Hongrie, les Slovènes remportent le match retour à domicile 32 à 26 et se qualifient pour ce Championnat du monde.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe A) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Quarts de finale 

 Feuille de match

Matchs de classement 5 à 8 

 Feuille de match 

 Feuille de match

Statistiques

Récompenses 
Parmi les joueurs qui composent l'équipe type, Dragan Gajić est élu meilleur ailier droit et termine meilleur buteur.

Buteurs

Gardiens de but

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe de Slovénie masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Slovénie
Sport en Slovénie en 2015